TWZ steht für:
 TWZ, russischer Fernsehsender
 Technologietransfer- und Weiterbildungszentrum, An-Institut der Universität Technische Hochschule Wildau
 Technologie- und Wirtschaftszentrum Delmenhorst
 Thallwitz, Gemeinde in Sachsen, LOCODE DE TWZ
 Thüringer Waldziege, Rassekürzel des Bundesverbandes Deutscher Ziegenzüchter
 Thüringer Wintersportzentrum, siehe Lotto Thüringen Arena am Rennsteig
 Tonwertzunahme, Druckeffekt, durch den Drucke dünkler als die Vorlage erscheinen
 Turnierwertungszahl im Schach, siehe Wertungszahl (Schach)#Turnierwertungszahl (TWZ)
 Twizel, Ort in Neuseeland, IATA-Code (sowie LOCODE NZ TWZ)

Abkürzung